La Serie C 1966-1967 è stata la 29ª edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, disputato tra il 25 settembre 1966 e il 28 maggio 1967, si è concluso con la promozione del , del  e del .

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1967-1968. 
      Retrocesso in Serie D 1967-1968. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Note:
Il Monza promosso in Serie B dopo aver vinto lo spareggio con l'ex aequo Como.
Il Mestrina  stato poi ripescato in Serie C 1967-1968.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1967-1968. 
      Retrocesso in Serie D 1967-1968. 
 Retrocessione diretta. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Note:
Lo Jesi retrocesso in Serie D dopo aver perso lo spareggio con l'ex aequo Ravenna.
Lo Jesi e la Vis Pesaro sono stati poi riescati in Serie C 1967-1968.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggio

Spareggio salvezza

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1967-1968. 
      Retrocesso in Serie D 1967-1968. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti vigeva il pari merito.
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.
Note:
Il Crotone è stato poi ripescato in Serie C 1967-1968.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
1966